Regeneração kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Regeneração (ort), Piauí, 
 Regeneração (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar